

Musica 
 The Foundation  – album della Zac Brown Band del 2008
 The Foundation  – album dei Geto Boys del 2005
 The Foundation  – album di Pep Love del 2005
 The Foundation  – singolo di Xzibit del 1996

Televisione 
 The Foundation  – serie televisiva hongkonghese del 1984
 The Foundation  – serie televisiva canadese del 2009

Pagine correlate 
 Foundation